Иван Александрович Маевский (; ) — белорусский футболист, полузащитник словенского клуба «Целе». Двукратный чемпион Казахстана.

Карьера

Клубная 
Родился в семье военнослужащего, проходившего службу в ГСВГ. Затем семья вернулась в СССР. Воспитанник речицкой ДЮСШ. Профессиональную карьеру начал в составе калинковичской «Вертикали».

С 2009 года выступал за минский «МТЗ-РИПО». Дебютировал в основном составе 16 июля 2009 года (тренер — Юрий Пунтус) в матче Лиги Европы против донецкого «Металлурга».

После расформирования «Партизана» перешёл в ФК «Минск», с которым выиграл Кубок Белоруссии 2013. В январе 2014 года продлил контракт с клубом.

Сезон 2014 начинал в качестве опорного полузащитника, позднее стал играть ближе к атаке. В июле получил травму, восстановился только в октябре.

В январе 2015 года стал игроком быдгощской «Завиши». Закрепился в основном составе, стал одним из ведущих игроков команды. Несколько раз попадал в сборную тура по версии разных спортивных изданий. Но клуб занял последнее 16-е место и вылетел из польского «Экстракласса».

6 июля 2015 года подписал трёхлетний контракт с махачкалинским «Анжи». Но через полтора года, 18 января 2017 расторг контракт по обоюдному согласию сторон из-за финансовых проблем клуба.

Уже 26 января 2017 года свободным агентом подписал контракт с казахстанским чемпионом — клубом «Астана». 4 марта отыграл весь матч против «Кайрата» в Алма-Ате на Суперкубок Казахстана (0:2). В этом же году стал с «Астаной» чемпионом Казахстана, провёл 30 игр из 33, забил 3 гола, но получил 6 желтых карточек, больше всех в команде. Также провёл все 6 матчей квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 и забил победный гол польской «Легии», также сыграл и все 6 матчей группового турнира Лиги Европы УЕФА 2017/18 и вышел с клубом в стадию плей-офф. По итогам года вошёл в список 22 лучших футболистов сезона в категории «Центральный опорный полузащитник» по версии ПФЛК. Также вошёл в Топ-20 самых завидных женихов Белоруссии.

В марте 2018 команда взяла реванш за прошлогоднее поражение в матче за Суперкубок Казахстана у постоянного конкурента алматинского «Кайрата» (3:0), причём Маевский открыл счёт. В чемпионате провёл 25 игр и снова завоевал с командой золотые медали.

В марте 2019 года в Суперкубке Казахстана был обыгран «Кайрат» (2:0). В декабре 2020 года Маевский покинул клуб.

В январе 2021 года подписал контракт с волгоградским «Ротором». Сначала появлялся в стартовом составе, позднее потерял место в основе. По результатам сезона 2020/21 «Ротор» потерял место в Премьер-лиге, и в июне 2021 года Маевский покинул клуб.

13 июля 2021 года словенский клуб «Целе» объявил о подписании Маевского. 9 марта 2022 года игрок забил свой первый гол за клуб, который помог обыграть «Домжале».

В сборной 
В марте 2015 года впервые получил приглашение в национальную сборную Белоруссии. Дебютировал 27 марта в отборочном матче ЧЕ-2016 со сборной Македонии в Скопье.

В отборочном турнире ЧМ-2018 сыграл 8 матчей из 10, получил жёлтую карточку в домашней игре с Францией. Но сборная Белоруссии заняла последнее место в группе и выбыла из дальнейшей борьбы.

Достижения 
 «Минск»
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2012/13

 «Астана»
 Чемпион Казахстана (3): 2017, 2018, 2019
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2020
 Обладатель Суперкубка Казахстана (3): 2018, 2019, 2020
 Финалист Суперкубка Казахстана: 2017

Статистика

Клубная 
Данные приведены на 16 марта 2022 года

В сборной 

Итого: сыграно матчей: 42 / забито голов: 0; победы: 14, ничьи: 10, поражения: 18.

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Завиша»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Целе»